

Notes et références

Notes

Références 
 .
 Données publiées par  concernant la ligne  , sur SNCF Open Data (site consulté le ).
 Géoportail  et  (sites consultés le ), pour la disposition géographique des infrastructures ici représentées.

Portet-Saint-Simon - Puigcerda